Dans le domaine militaire,  d'infanterie peut faire référence à :

Allemagne 
  d'infanterie, empire allemand 
  de réserve, empire allemand 
  d'infanterie allemande 
  parachutiste de l'armée allemande 
 10. Luftwaffen-Feld-Division
  aérienne, division de la Luftwaffe

Australie 
 10 division d'infanterie, Australie

États-Unis 
  de montagne, États-Unis 
  blindée, États-Unis

France 
  division blindée
  d'infanterie, France 
  d'infanterie coloniale, France 
  de cavalerie, France
  parachutiste de l'armée française devenue plus tard la  parachutiste.

Inde 
 10th Indian Infantry Division, Inde coloniale

Japon 
  d'infanterie, Japon

Pologne 
  d'infanterie, Pologne.

Royaume-Uni 

 10 division d'infanterie (Irish)
 10 division blindée (Royaume-Uni)